

Geografia
 Arp – città statunitense nel Texas

Sigle 
 Aereo Radio Pilotato – Regia Aeronautica
 Aerodrome Reference Point – Cartografia aeronautica

Astronomia 
 ARP – catalogo di oggetti non stellari redatto dall'astronomo Halton Arp

Organizzazioni 
 Air Raid Precautions

Persone 
 Halton Arp – astronomo
 Hans Arp – pittore, scultore e poeta
 Jann-Fiete Arp - calciatore tedesco

Codici 
 ARP – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua arapaho
 ARP – vecchio codice valutario ISO 4217 del Peso argentino (ora ARS), valuta dell'Argentina

Informatica 
 ARP – Address Resolution Protocol

Musica
 ARP Instruments – ditta produttrice di sintetizzatori